Siler – genere di ragni della famiglia Salticidae

Persone 
 Garret Siler – cestista statunitense
 Jenny Siler – scrittrice statunitense
 Howard Siler – bobbista statunitense

Altro 
 Siler City – città nella Contea di Chatham nella Carolina del Nord, Stati Uniti d'America